Сошно́ — бывшая пассажирская железнодорожная станция Российских железных дорог на линии Земцы — Валутино. Закрыта окончательно с 2001 года.

История

Строительство 

В 1974 г. в одном километре севернее станции Сошно началось возведение Смоленской ГРЭС. Для технического подъезда и подвоза строймаматериалов и оборудования на строительную площадку ГРЭС и пос. Озёрный был сооружен новый участок железной дороги «Валутино  — Сошно — Промышленная» (в настоящее время Промышленная именуется Станция Смоленской ГРЭС). В скором времени к новой линии подвели узкоколейную дорогу от Свитского торфопредприятия.

С восьмидесятых годов прошлого века линия «Валутино  — Сошно — Промышленная» вошла в состав сети железных дорог МЖД.; открывается движение пригородных поездов от Валутино (Смоленск) до станции Сошно. Спустя пять лет начались работы по строительству, а также (несколько лет спустя) был введён железнодорожный участок «Промышленная — Кривая» (станция южнее Жарковского).

С конца восьмидесятых функционирует движение из Валутино, через Жарковский в Земцы. К 90-м годам был запущен дизель-поезд от Смоленска до Жарковского (через Сошно).

Ситуация сегодня 
Пассажирское сообщение на линии Валутино — Земцы (в частности) было закрыто в 2001 году . В настоящее время данный участок переведен в категорию подъездного пути к Смоленской ГРЭС (участок до станции «Промышленная»).

Основная причина такого решения — аварийное состояние железнодорожной линии. Она была сдана в эксплуатацию ещё в 1979 году и изначально предназначалась для обеспечения работы Смоленской ГРЭС. Чуть позже её стали использовать и для движения пригородных поездов. Столь длительный срок эксплуатации не мог не отразиться на физическом состоянии линии, и сегодня передвигаться стало небезопасно. Так, в этом году здесь был случай, когда с рельсов сошла цистерна с бензином.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии станции Сошно. Релвейз
 Страница участника sd3. «Разобранная ж/д ветка Сошно-Жарковский»
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ СОБЛАГО — ЗЕМЦЫ — ЖАРКОВСКИЙ — СМОЛЕНСК

См. также 
 Смоленск-Центральный
 Озёрный
 Смоленская ГРЭС (станция)

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области